Kombinacija je lahko
 kombinacija v šahu
 kombinacija v kombinatoriki
 nordijska kombinacija, zimska športna disciplina, ki vključuje smučarske skoke in tek na smučeh
alpska kombinacija, zimska športna disciplina, ki vključuje slalom in smuk